Riede steht für:

 einen Begriff im österreichischen Weinrecht, siehe Lage (Weinbau)#Riede

Orte:
 Riede (Landkreis Verden), eine Gemeinde im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Riede (Bad Emstal), einen Ortsteil der Gemeinde Bad Emstal im Landkreis Kassel, Hessen
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Wendenborstel, heute Gemeinde Steimbke im Landkreis Nienburg, Niedersachsen
 früherer Name von Agatharied (um 1215), heute Ortsteil der Gemeinde Hausham im Landkreis Miesbach, Bayern
 früherer Name des Schweizer Ortes Grafenried BE (um 1262)
 früherer Name des Schweizer Ortes Heitenried (um 1296)
 früherer Name des Schweizer Ortes Kernenried (um 1321)
 früherer Name des Schweizer Ortes Schillwitzried (um 1223)
 früherer Name des Schweizer Ortes Zauggenried (um 1350)

Bäche:
 Riede (Dötlingen), Bach im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Riede (Fuhne), Nebenfluss der Fuhne im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Riede (Thiedebach), Quellbach des Thiedebachs

Bezeichnung für Bäche und Orte:
 -riede als Wortendung von Riede, niederdeutsches Wort für Bach

Personen:
 Anita Riede (* 1961), deutsche Lyrikerin
 Bernd Riede, deutscher Musikpädagoge und Autor
 Detlef Riede (* 1935), deutscher Leichtathlet
 Erich Riede (1903–1986), deutscher Dirigent, Komponist und Generalmusikdirektor
 Frank Riede (* 1967), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Hella Riede (* 1938), deutsche Tennisspielerin
 Johannes Riede (1916–1997), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Klaus Riede (* 1953), deutscher Biologe
 Mathilde Riede-Hurt (1906–1988), Schweizer Kunststickerin
 Maximilian Riede (* 1996), österreichischer Handballspieler
 Paula Riede (1923–2012), Politikerin (CDU), 1972–1980 Mitglied des deutschen Bundestages
 Peter Riede (* 1960), evangelischer Theologe
 Wilhelm Riede (1878–1968), deutscher Versicherungsmanager
 Wilhelm Riede (Botaniker) (1891–1969), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ried, Rieden, Riedern